Candide Pralong (ur. 29 marca 1990 w Martigny) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu Val Ferret.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Candide Pralong pojawił się 17 grudnia 2006 roku, podczas zawodów FIS Race w niemieckiej miejscowości Balderschwang, gdzie zajął 78. miejsce na dystansie 10 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2010 roku w Davos, gdzie zajął 72. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Davos 14 grudnia 2013, gdzie na dystansie 30 km stylem dowolnym zajął 30. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Pralong nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Candide Pralong 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990